Trappisti – ordine monastico
 Birra trappista – tipo di birra prodotta dai monaci trappisti
 Formaggio trappista – formaggio prodotto dai monaci trappisti